Кса́наду (; более точная транскрипция с английского — За́наду) — принятое в западноевропейской традиции Нового времени название Шанду, летней резиденции монгольского императора Хубилая. В настоящее время используется в ряде имён собственных, в том числе в его ассоциации этого слова с роскошной и праздной жизнью.

Происхождение названия 
В книге, записанной на старофранцузском языке со слов Марко Поло, название города было записано как , однако затем в европейской картографии более распространённым стал португалоязычный вариант . В англоязычной традиции это слово было увековечно в 1797 году в форме  стихотворением британского романтика С. Т. Кольриджа «Кубла Хан» (в переводе К. Д. Бальмонта название дано в варианте «страна Ксана́д»).

В искусстве 
 «Ксанаду» — фильм с участием Оливии Ньютон-Джон и Джина Келли.
 «Ксанаду» — замок, построенный Чарльзом Фостером Кейном в фильме Гражданин Кейн.
 «Ксанаду» (в русском переводе — «Занаду») — название отеля, принадлежавшего семье Корлеоне из произведения Марио Пьюзо «Крестный отец» и его экранизаций.

Музыка 
 Xanadu — альбом британской рок-группы Electric Light Orchestra и австралийской певицы Оливии Ньютон-Джон, саундтрек музыкального фильма «Ксанаду» (1980).
 Xanadu — одноимённая песня из альбома Xanadu.
 Xanadu — песня японской Visual kei-группы Moi dix Mois.
 Xanadu — песня шведского певца Боссона из альбома Rockstar.
 Xanadu — песня канадской рок-группы Rush из альбома A Farewell to Kings.
 Xanadu — песня американской рок-группы The Winery Dogs из альбома III.

Прочее 
 Xanadu — японская компьютерная игра в жанре RPG.

Прочее 
 Ксанаду — местность на спутнике Сатурна Титане, имеющая светлый цвет на мультиспектральных снимках.
 Проект Xanadu — один из первых гипертекстовых проектов. Руководитель Тед Нельсон.
 Ксанаду, также Занаду — зеленовато-серый оттенок, назван по растению Philodendron xanadu
 Дома Занаду — серия экспериментальных домов в США.

Примечания